Аднет () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Халлайн.  Население составляет 3459 человек (на 1 января 2013 года). Занимает площадь 30,0 км². Официальный код  —  50202.

Фотографии

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вольфганг Ауэр (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург